Сезон 1934/35 — 25-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 24-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб в шестой раз в своей истории стал обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Митропы 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1934/35 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1934/35 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Митропы 1934 на сайте AustriaSoccer.at

1934/1935
Аустрия Вена